Neustedt steht für:
 Neustedt, Ortsteil von Bad Sulza im Landkreis Weimarer Land in Thüringen

Neustedt ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Neustedt (1902–um 1942), deutscher Radrennfahrer